Парламентские выборы в Антигуа и Барбуде проходили 9 марта 1989 года для избрания 17 членов Палаты представителей парламента Антигуа и Барбуды. Они стали вторыми выборами после объявления Антигуа и Барбуды независимым государством Содружества. На выборах победила правящая Лейбористская партия Антигуа, лидер которой Вере Бёрд был переизбран премьер-министром. Явка избирателей составила 60,7 %.

Это была восьмая и последняя победа Вере Бёрда на выборах. Он ушёл с поста премьер-министра в 1994 году, незадолго до последующих всеобщих выборов. На посту лидера партии его заменил сын Лестер Бёрд, бывший председателем партии лейбористов с 1971 года.

Результаты

Примечания 

Выборы в Антигуа и Барбуде
1989 год в Антигуа и Барбуде
Антигуа и Барбуда
Март 1989 года